Алекса́ндр Ви́кторович Я́ковлев: Яковлев, Александр Викторович (1976—1996) — участник Первой чеченской войны, Герой России.
 Яковлев, Александр Викторович (род. 1981) — российский музыкант, пианист, педагог.